A 97-a ediție a Campionatului European de Haltere s-a desfășurat în România, la București în perioada 26 martie - 1 aprilie 2018 la Sala Polivalentă din Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani.

A fost pentru a trei oară când România a găzduit acest eveniment, după ce a găzduit ediția din 1972, la Constanța, și mai apoi ediția din 2009, la București. S-au înscris peste 200 de sportivi din 32 de țări.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Clasamentul pe medalii după rezultate la total:

Note

Legături externe 
  EWF SENIOR CHAMPIONCHIPS

2018 în sport
2018 în România
Sport în București
Campionatul European de Haltere
Haltere